David Gregory, Dave Gregory
 David Gregory (1659–1708) – szkocki matematyk i astronom
 Dave Gregory (1845–1919) – australijski krykiecista
 David Gregory (1909–1975) – brytyjski admirał
 Dave Gregory	(ur. 1952) – brytyjski muzyk
 David A. Gregory (ur. 1985) – amerykański aktor